Флаг городского округа города Райчи́хинска Амурской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 августа 2009 года решением Райчихинского городского Совета народных депутатов № 516/58 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5619.

Флаг городского округа города Райчихинска Амурской области составлен по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 

Флаг города Райчихинска представляет собой прямоугольное полотнище зелёного цвета с двумя серебряными (белыми) кирками накрест остриями врозь, поверх всего золотое солнце (без изображения лица) с прямыми лучами. Отношение ширины флага к его длине — 2:3.

Обоснование символики 
Город Райчихинск был основан как город угольщиков. Основой существования города является добыча каменного угля и энергетический комплекс.

Мотив окружающей природы на флаге подчёркивается использованием зелёного цвета — символа природы, здоровья, жизненной энергии.

Золотое солнце символ богатства, справедливости, верности, постоянства.

Серебряные кирки символизируют город, который создан в связи с открытием и разработкой месторождения бурого каменного угля и его добычей в настоящее время.

Примечания